Al-Nasr o Al Nasr (en alfabet àrab النصر, literalment 'Victòria') és el nom que utilitzen molts clubs de futbol del món de parla àrab. Se'n poden destacar:
 Al-Nassr Al-Riyad, a l'Aràbia Saudita.
 Al-Nasr SC Dubai, als Emirats Àrabs Units.
 Al-Nasr Bengasi, a Líbia.
 Al-Nasr Salalah, a Oman.
 Al-Nasr SC, a Kuwait.